Cerebellaire hypoplasie (mensen), een ontwikkelingsstoornis die wordt veroorzaakt doordat het cerebellum zich niet of onvoldoende ontwikkelt
 Cerebellaire hypoplasie (dieren), een afwijking die vooral bij katten en honden aangetroffen wordt